Chevry, Ain
 Chevry, Manche